Kehlet ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Kehlet (* 1980), dänischer Fußballschiedsrichter
 Ryland Kehlet, dänischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Kellett